Gottfrid Karlsson kan syfta på:

 Gottfrid Karlsson (socialdemokrat), riksdagsman (född 1882)
 Gottfrid Karlsson (folkpartist), Karlsson i Gillberga, riksdagsman (född 1872)
 Gottfrid Karlsson (konsthantverkare), en av grundarna av Arvika Konsthantverk